James Dempsey ist der Name folgender Personen:

* James Dempsey (Baumeister) (1802–1838), australischer Baumeister 
 James Dempsey (Politiker, 1887) (James Shannon Dempsey; 1887–1955), kanadischer Politiker 
 James Dempsey (Politiker, 1917) (1917–1982), schottischer Politiker 
 James Dempsey (Pokerspieler) (* 1982), britischer Pokerspieler
 James Dempsey (Hurler) (* 1989), irischer Hurler